Az ige jelentései lehetnek:

 ige: szófaj.
 Ige: vallási fogalom (bűvös szó; teremtő szó; varázsige; kinyilatkoztatás, Isten szava; a második isteni személy, Jézus; a Biblia szakasza, igevers).
 IGE: Írók Gazdasági Egyesülete.